Првенство Друге лиге „Исток” у фудбалу 1997/98. бројала је 18 клубова. Виши степен такмичења је Прва „Б”-е лига, а нижа Републичке лиге.

Милиционар, Београд је првак Друге лиге „Исток” са датим 95, а примио 31 гола. Гол разлика 64 гола и освојено 81 бода. Само је 5 утакмица изгубио и провео је на првом месту 33 кола. Само је у 20 колу пао на 2 месту на табели.

У сезони 1997/98. је било 230.800 гледалаца. Просек по клубу 12.822, просек по колу 6.788 и просек по утакмици 839 гледалаца.

За сезону 1998/99. у Прву „Б”-е лигу прешаo је као првопласирани тим:
Милиционар, Београд

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |1. Палилулац
Крњача

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. Раднички

Пирот

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. Милиционар

Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. Напредак
Кушиљево

  

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. Солунац

БМЈерковић

Карађорђево

	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. Балкан Буковица

Београд

	

|---
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. Динамо
Панчево

	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|8. Бор

Бор
 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |9. Младост

Апатин

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. ОФК Звездара

Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. Вучје

Вучје

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. Напредак

Крушевац

|--- 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. Младост

Бачки Јарак

 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. Нови Сад

Нови Сад

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|15. Хајдук
Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|16. OФК Кикинда

Кикинда

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|17. Раднички 

Нови Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|18. БеоградБеоград

|}

 Резултати по колима (број гледалаца) 
<div style="width:1250px; height:469px; overflow-y:auto; margin:0 left; border:0px solid #BBB">

{| style="width:100%;"
|-
| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1em"  style="font-size:85%; border-collapse:collapse; width:100%;"
|-
| colspan="5"  style="background:#dcdbd6; border:1px solid #7a8392; text-align:center;"|29. коло, 3. маја 1998. 
|- align=right
|align=left| Београд — Напредак (Кушиљево)||3:1||(250)
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|align=left| Нови Сад — Младост (Апатин)||1:0||(?) 
|- align=right 
|align=left| ОФК Звездара — Милиционар||0:1||(500) 
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|align=left| ОФК Кикинда — Хајдук||4:2||(?)
|- align=right 
|align=left| Раднички  (Нови Београд) — Напредак (Крушевац)||0:2||(300)
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|align=left| Палилулац — Бор||1:1||(200) 
|- align=right 
|align=left| Вучје — Солунац  (Карађорђево)||6:0||(3.000)
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|align=left| Динамо (Панчево) — Балкан Буковица||3:1||(1.000)
|- align=right
|align=left| Младост (Бачки Јарак) — Раднички (Пирот)||2:3||(300)
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|| || ||
|}

|}

</div>

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема податaка о броју гледалаца.

За сезону 1998/99. у Прву „Б”-е лигу прешаo је:
Милиционар, Београд
Из лиге испадају као најлошије пласирани тимови:
{| align=left class="wikitable"
||Раднички, Пирот||Балкан Буковица, Београд|||Вучје, Вучје
|- 
||Солунац БМЈерковић, Карађорђево||Напредак, Кушиљево||Младост, Бачки Јарак
|}

За сезону 1998/99. у Другу лигу „Исток” прешли су:
Чукарички Станком, Београд
Бечеј, Бечеј
Колубара, Лазаревац
ЧСК Пивара, Челарево
Јединство, Параћин
Винер Брокер, Нишка Бања
Врбас, Врбас

Напомене

Референце

Спољашње везе
	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији
 Фудбалски савез Југославије	

	

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Сезона 1997/98. у југословенском фудбалу